Wilmundsheim steht für:

 Wilmundsheim (Alzenau), heute Alzenau im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg
 Gericht Wilmundsheim, später Gericht Alzenau, Kurmainzer Verwaltungseinheit
 Freigericht Wilmundsheim, später Freigericht Alzenau, ehemaliges Territorium im Heiligen Römischen Reich